«Три акко́рда» — музыкальная телепрограмма, выходящая на «Первом канале» с 21 сентября 2014 года. Проект охватывает всё многообразие жанров отечественной музыки, не скованной рамками поп-, рок-эстрады или классики, но при этом пользующейся огромной народной популярностью. Выпуски шоу посвящены городскому романсу, авторской песне, киношлягерам, творчеству русской эмиграции XX века и некоторым другим жанрам. Ведущий — Максим Аверин.

Время выхода программы 
Первый сезон шоу выходил в эфир 21 и 28 сентября 2014 года — по воскресеньям в 18:45 (18:50). После этого оно было снято с эфира на неопределённый срок, но съёмки передачи активно велись на протяжении нескольких месяцев.

2 января 2015 года вышел специальный новогодний выпуск программы. 16 и 23 января 2015 года передача транслировалась по пятницам в 21:35, однако 6-й выпуск был перенесен с 30 января на 1 февраля, и был показан в новое время — 22:30. 15 февраля, после двухнедельного перерыва, программа вернулась в эфир, и с этого момента должна была выходить еженедельно по воскресеньям в 22:30. Однако программа была снова снята с эфира, и её очередное возвращение состоялось 19 июня в 21:30 и выходила она по пятницам. Однако вышел повтор первого выпуска. Вышло всего восемь выпусков первого сезона шоу, последний из которых стал финальным.

14 августа 2015 года должна была выйти программа с лучшими номерами, но из-за низких рейтингов показанных ранее передач она не вышла и была заменена на прямую трансляцию матча Чемпионата России по футболу «Спартак» — ЦСКА. Многочисленные переносы первого сезона шоу были связаны с низкими рейтингами и перепадами целевой аудитории. С 24 июня по 26 августа 2016 года по пятницам в 21:30 выходил повтор первого сезона.

Через два года шоу вернулось в эфир. С 16 июля по 3 сентября 2017 года прошёл показ второго сезона, и выходил в эфир по воскресеньям в 19:00.

С 11 мая по 20 июля 2018 года прошёл показ третьего сезона, который выходил в эфир по пятницам в 21:30.

Изначально премьера четвёртого сезона намечалась на 24 мая 2019 года, но из-за аннулирования «Первым каналом» результата финала шестого сезона шоу «Голос. Дети» в этот день вышел его специальный выпуск. В итоге премьера четвёртого сезона была перенесена на 31 мая 2019 года, который, также как и третий сезон, выходил в эфир до 2 августа 2019 года по пятницам в 21:30.

Премьера пятого сезона состоялась 13 сентября 2020 года, второй раз в телесезоне осень-зима, и также как и второй сезон, выходил в эфир до 22 ноября 2020 года по воскресеньям в 19:00 (19:20).

Премьера шестого сезона состоялась 14 мая 2021 года. До 4 июня 2021 года шоу выходило в эфир по пятницам в 21:30, однако из-за трансляции Чемпионата Европы по футболу 2020, день и время показа были изменены. С 20 июня по 1 августа 2021 года шоу вновь, как второй и пятый сезоны, выходило в эфир по воскресеньям в 19:20.

Премьера седьмого сезона состоялась 29 января 2023 года. Также как второй, пятый и шестой сезоны, выходит в эфир по воскресеньям в 19:00.

Формат 
Программа снимается в формате музыкального телешоу с конкурсной системой. Это тематические концерты, в которых исполнители представляют на суд зрителей собственные интерпретации знаменитых хитов. При этом, между участниками существует творческая конкуренция. Есть и жюри, в состав которого вошли признанные мэтры российской музыки. Жюри оценивает каждый номер по пятибальной системе (туз-король-дама-валет). С 6-го сезона появилась ещё одна карта — джокер (6 баллов), которую каждый член жюри может поставить только один раз за сезон. Оценки суммируются от выпуска к выпуску, чтобы в итоге можно было определить победителя всего проекта.

Участники

Первый сезон 
 Алёна Апина
 Анна Ардова
 Михаил Бублик
 Андрей Давидян †
 Ирина Дубцова
 Владимир Кристовский
 Александр Маршал
 Игорь Миркурбанов
 Анастасия Спиридонова
 Дмитрий Харатьян

Второй сезон 
 Сергей Астахов
 Татьяна Буланова
 Елена Воробей
 Алексей Глызин
 Ирина Климова
 Стас Костюшкин
 Глеб Матвейчук
 Виктор Рыбин
 Слава
 Людмила Соколова

Третий сезон 
 Ирина Апексимова
 Дмитрий Дюжев
 Анастасия Макеева
 Мариам Мерабова
 Дмитрий Певцов
 Ева Польна
 Игорь Саруханов
 Алёна Свиридова
 Ярослав Сумишевский
 Александр Шоуа

Четвёртый сезон 
 Интарс Бусулис 
 Анатолий Журавлёв
 Денис Клявер
 Валентина Легкоступова †
 Стас Пьеха
 Алла Рид
 Юлия Савичева
 Екатерина Семёнова
 Ксана Сергиенко
 Николай Фоменко

Пятый сезон 
 Ая
 Родион Газманов
 Нонна Гришаева
 Альбина Джанабаева
 Сергей Маховиков
 Ирина Медведева
 Сергей Минаев
 Леонид Серебренников
 Нина Шацкая
 Александр Яцко

Шестой сезон 
 Елена Ваенга
 Наталья Громушкина
 Александр Добронравов
 Евгений Дятлов
 Дмитрий Колдун
 Елена Максимова
 Жан Милимеров
 Сергей Пенкин
 Алика Смехова
 Аглая Шиловская

Седьмой сезон 
 Евгений Гор
 Екатерина Гусева 
 Виктория Дайнеко
 Лариса Долина 
 Вадим Казаченко 
 Лена Катина 
 Александр Олешко
  Настасья Самбурская 
 Валерий Ярёменко
 Сергей Писаренко (был вырезан из эфира)

Сезоны

Первый сезон

1-й выпуск (21 сентября 2014) 

Перед номерами участников выступил ведущий Максим Аверин, исполнив песню  Александра Розенбаума «Гоп-стоп».

Общий счёт после 1-го выпуска:
 Ирина Дубцова; Анастасия Спиридонова; Дмитрий Харатьян; Андрей Давидян; Михаил Бублик — 20 баллов
 Александр Маршал; Алёна Апина — 18 баллов
 Владимир Кристовский; Анна Ардова — 17 баллов
 Игорь Миркурбанов — 13 баллов

В конце выпуска все участники передачи исполнили песню «Три аккорда».

2-й выпуск (28 сентября 2014) 

Перед номерами участников выступили члены жюри Александр Розенбаум и Ирина Аллегрова, исполнив песню  Александра Розенбаума «Ау».

Общий счёт после 2-го выпуска:
 Ирина Дубцова; Анастасия Спиридонова; Андрей Давидян — 40 баллов
 Александр Маршал; Дмитрий Харатьян — 38 баллов
 Анна Ардова; Алёна Апина — 37 баллов
 Владимир Кристовский; Михаил Бублик — 36 баллов
 Игорь Миркурбанов — 33 балла
В конце выпуска все участники передачи вместе с Любовью Успенской исполнили песню «Пропадаю я».

Новогодний выпуск (2 января 2015) 
 Вячеслав Добрынин — Пиковая дама
 Александр Новиков — Джонни
 Максим Аверин — Чемоданчик
 Андрей Давидян — Сиреневый туман
 Елена Ваенга — Королева
 Иосиф Кобзон — Ну где же ты, любовь моя?
 Александр Олешко — Думы окаянные
 Александр Маршал — Как упоительны в России вечера
 Ирина Аллегрова — Бубны-червы
 Маша Распутина — Белый мерседес
 Анна Ардова — Друзья, купите папиросы
 Дмитрий Харатьян — Генералы песчаных карьеров
 Сергей Трофимов — Парикмахер дядя Толик
 Ирина Дубцова — Одолжила
 Uma2rmaH — Как родная меня мать провожала
 Надежда Бабкина — Шарабан
 Лолита — Мама, я жулика люблю
 Лайма Вайкуле — Чёрная моль
 Алёна Апина — Мишки
 Анастасия Спиридонова — Курю
 Анастасия Спиридонова и Михаил Бублик — Песня лисы Алисы и кота Базилио
 Михаил Бублик — Песня про зайцев
 Сосо Павлиашвили — Чёрные глаза
 Игорь Миркурбанов — Самый лучший день

3-й выпуск (16 января 2015) 

Перед номерами участников выступил ведущий Максим Аверин, исполнив «Куплеты Бубы Касторского» Бориса Сичкина, а председатель жюри Александр Новиков исполнил свою песню «Шансоньетка».

Общий счёт после 3-го выпуска:
 Ирина Дубцова; Анастасия Спиридонова — 60 баллов
 Александр Маршал; Андрей Давидян — 58 баллов
 Алёна Апина; Дмитрий Харатьян — 56 баллов
 Михаил Бублик; Анна Ардова — 55 баллов
 Игорь Миркурбанов — 53 балла
 Владимир Кристовский — 51 балл

В конце выпуска все участники передачи вместе с Еленой Ваенгой исполнили песню «Внутри».

4-й выпуск (23 января 2015) 

Перед номерами участников выступил член жюри Сергей Трофимов, исполнив песню «Снегири».

Общий счёт после 4-го выпуска:
 Ирина Дубцова; Анастасия Спиридонова — 79 баллов
 Андрей Давидян — 78 баллов
 Александр Маршал — 77 баллов
 Алёна Апина — 76 баллов
 Анна Ардова; Дмитрий Харатьян — 74 балла
 Михаил Бублик — 73 балла
 Владимир Кристовский — 71 балл
 Игорь Миркурбанов — 68 баллов

5-й выпуск (1 февраля 2015) 

Перед номерами участников выступил член жюри Вилли Токарев, исполнив свою песню «Небоскрёбы, небоскрёбы».

Общий счёт после 5-го выпуска:
 Ирина Дубцова; Анастасия Спиридонова — 99 баллов
 Андрей Давидян — 98 баллов
 Александр Маршал — 97 баллов
 Алёна Апина — 96 баллов
 Анна Ардова; Дмитрий Харатьян — 94 балла
 Михаил Бублик; Владимир Кристовский — 91 балл
 Игорь Миркурбанов — 85 баллов

6-й выпуск (15 февраля 2015) 

Перед номерами участников выступил ведущий Максим Аверин, исполнив песню Виктора Королёва «А поезд чух-чух…».

Общий счёт после 6-го выпуска:
 Ирина Дубцова; Анастасия Спиридонова — 119 баллов
 Андрей Давидян — 118 баллов
 Александр Маршал — 117 баллов
 Алёна Апина; Дмитрий Харатьян — 114 баллов
 Анна Ардова — 112 баллов
 Владимир Кристовский — 110 баллов
 Михаил Бублик — 109 баллов
 Игорь Миркурбанов — 104 балла

7-й выпуск (31 июля 2015) 

Перед номерами участников выступил член жюри Вячеслав Добрынин, исполнив свою песню «Не сыпь мне соль на рану».

Общий счёт после 7-го выпуска:
 Анастасия Спиридонова — 139 баллов
 Александр Маршал; Ирина Дубцова ― 137 баллов
 Андрей Давидян — 135 баллов
 Дмитрий Харатьян — 134 балла
 Анна Ардова — 131 балл
 Владимир Кристовский; Алёна Апина — 130 баллов
 Михаил Бублик — 129 баллов
 Игорь Миркурбанов — 124 балла

В конце 7-го выпуска выступила член жюри Ирина Аллегрова, исполнив свою песню «Вьюга-зима».

Финал (7 августа 2015) 

Перед номерами участников выступил ведущий проекта Максим Аверин, исполнив песню Михаила Жарова «Цыплёнок жареный».

Итоговый счёт:
 Анастасия Спиридонова — 159 баллов — Победитель сезона
 Александр Маршал; Ирина Дубцова — 157 баллов
 Андрей Давидян — 155 баллов
 Дмитрий Харатьян — 154 балла
 Анна Ардова — 151 балл
 Владимир Кристовский; Алёна Апина — 150 баллов
 Михаил Бублик — 149 баллов
 Игорь Миркурбанов — 144 балла

В конце финального выпуска все участники проекта исполнили песню «Три аккорда».

Итоги 1-го сезона 
 Победителями выпуска считаются участники, набравшие 20 баллов. Анастасия Спридонова победила в семи выпусках, Ирина Дубцова, Александр Маршал и Андрей Давидян победили в шести выпусках, Дмитрий Харатьян — в пяти, Владимир Кристовский и Игорь Миркурбанов — в четырёх, Анна Ардова, Алёна Апина и Михаил Бублик — в трёх.

Второй сезон

1-й выпуск (16 июля 2017) 

Перед номерами участников выступил ведущий Максим Аверин, исполнив песню «Мурка», а член жюри Александр Розенбаум в сопровождении Московского казачьего хора исполнил свою песню «Казачью».

Общий счёт после 1-го выпуска:
 Татьяна Буланова; Елена Воробей; Стас Костюшкин; Людмила Соколова; Виктор Рыбин — 20 баллов
 Ирина Климова; Слава; Алексей Глызин — 19 баллов
 Сергей Астахов — 17 баллов
 Глеб Матвейчук — 16 баллов
В конце выпуска выступила группа «Лесоповал», исполнив свою песню «Я куплю тебе дом», а все участники передачи исполнили песню «Три аккорда».

2-й выпуск (23 июля 2017) 

Перед номерами участников выступил ведущий Максим Аверин, исполнив песню Петра Лещенко «У самовара», а член жюри Вячеслав Добрынин исполнил свою песню «Спасатель».

Общий счёт после 2-го выпуска:
 Татьяна Буланова; Елена Воробей; Людмила Соколова; Виктор Рыбин — 40 баллов
 Алексей Глызин — 39 баллов
 Ирина Климова; Слава — 38 баллов
 Стас Костюшкин — 37 баллов
 Глеб Матвейчук — 35 баллов
 Сергей Астахов — 34 балла

В конце выпуска выступил Юрий Антонов, исполнив свою песню «Дорога к морю».

3-й выпуск (30 июля 2017) 

Перед номерами участников выступил ведущий Максим Аверин, исполнив песню Вилли Токарева «Небоскребы, небоскребы», а член жюри Александр Малинин исполнил свою песню «Забава».

Общий счёт после 3-го выпуска:
 Елена Воробей — 60 баллов
 Ирина Климова; Слава; Татьяна Буланова; Людмила Соколова — 58 баллов
 Виктор Рыбин — 57 баллов
 Стас Костюшкин; Алексей Глызин — 55 баллов
 Глеб Матвейчук — 53 балла
 Сергей Астахов — 51 балл

В конце выпуска выступил Михаил Шуфутинский, исполнив свою песню «Наколочка».

4-й выпуск (6 августа 2017) 

Перед номерами участников выступил ведущий проекта Максим Аверин, исполнив песню «Я милого узнаю по походке» (исполнитель оригинала — Гарик Сукачёв), а член жюри проекта Елена Ваенга исполнила свою песню «Королева».

Общий счёт после 4-го выпуска:
 Елена Воробей — 80 баллов
 Ирина Климова; Татьяна Буланова — 78 баллов
 Виктор Рыбин; Людмила Соколова — 77 баллов
 Стас Костюшкин; Алексей Глызин; Слава — 75 баллов
 Глеб Матвейчук — 73 балла
 Сергей Астахов — 71 балл
В конце 4-го выпуска выступила Ирина Круг, исполнив свою песню «Шанель».

5-й выпуск (13 августа 2017) 

Перед номерами участников выступил ведущий проекта Максим Аверин, исполнив песню «Джаз-болельщик» (исполнитель оригинала — Леонид Утёсов), а член жюри проекта Вика Цыганова исполнила свою песню «Приходите в мой дом».

Общий счёт после 5-го выпуска:
 Елена Воробей — 100 баллов
 Ирина Климова; Татьяна Буланова — 98 баллов
 Людмила Соколова — 97 баллов
 Стас Костюшкин; Алексей Глызин; Виктор Рыбин — 94 балла
 Слава — 93 балла
 Глеб Матвейчук — 92 балла
 Сергей Астахов — 88 баллов
В конце 5-го выпуска выступил Михаил Бублик, исполнив свою песню «Будет светло».

6-й выпуск (20 августа 2017) 

Перед номерами участников выступил ведущий проекта Максим Аверин, исполнив песню «Показания невиновного» (исполнитель оригинала — Аркадий Северный), а председатель жюри проекта Александр Новиков исполнил свою песню «Крошка».

Общий счёт после 6-го выпуска:
 Елена Воробей — 120 баллов
 Ирина Климова; Татьяна Буланова — 118 баллов
 Людмила Соколова — 117 баллов
 Стас Костюшкин; Алексей Глызин; Виктор Рыбин — 114 баллов
 Слава — 113 баллов
 Глеб Матвейчук — 112 баллов
 Сергей Астахов — 105 баллов
В конце 6-го выпуска выступил Григорий Лепс, исполнив песню «Моя цыганская» (исполнитель оригинала — Владимир Высоцкий).

7-й выпуск (27 августа 2017) 

Перед номерами участников выступил ведущий проекта Максим Аверин, исполнив песню «Одесский порт» (исполнитель оригинала — Леонид Утёсов), а член жюри проекта Сергей Трофимов исполнил свою песню «Город Сочи».

Общий счёт после 7-го выпуска
 Елена Воробей — 140 баллов
 Татьяна Буланова — 137 баллов
 Людмила Соколова; Ирина Климова — 136 баллов
 Стас Костюшкин; Алексей Глызин; Виктор Рыбин — 134 балла
 Слава — 131 балл
 Глеб Матвейчук — 129 баллов
 Сергей Астахов — 124 балла
В конце 7-го выпуска выступила Маша Распутина, исполнив свою песню «Ты упал с Луны».

Финал (3 сентября 2017) 

Перед показом номеров участники и ведущий проекта Максим Аверин исполнили гимн «Три аккорда», а член жюри проекта Любовь Успенская исполнила свою песню «Ещё люблю, а надо ли?».

Итоговый счёт по итогам 2-го сезона:
 Елена Воробей — 159 баллов — Победитель сезона
 Татьяна Буланова — 157 баллов — Приз от радио «Шансон»
 Людмила Соколова; Ирина Климова; — 156 баллов
 Стас Костюшкин; Алексей Глызин; Виктор Рыбин — 154 балла
 Слава — 151 балл
 Глеб Матвейчук — 146 баллов
 Сергей Астахов — 144 балла
В конце финального выпуска выступил Олег Газманов, исполнив свою песню «Загулял».

Итоги 2-го сезона 
 Победителями выпуска считаются участники, набравшие 20 баллов. Елена Воробей победила в семи выпусках (не набрала максимум лишь в финале), Татьяна Буланова и Виктор Рыбин победили в шести выпусках, Ирина Климова, Людмила Соколова, Алексей Глызин и Стас Костюшкин — в пяти, Слава — в трёх, Глеб Матвейчук и Сергей Астахов — в двух.

Третий сезон

1-й выпуск (11 мая 2018) 

Перед показом номеров участники и ведущий проекта Максим Аверин исполнили песню «Здравствуйте» (исполнитель оригинала — Михаил Круг), а член жюри проекта Александр Розенбаум исполнил свою песню «Утиная охота».

Общий счёт после 1-го выпуска:
 Игорь Саруханов, Мариам Мерабова, Дмитрий Певцов, Анастасия Макеева — 20 баллов
 Ирина Апексимова; Алёна Свиридова; Ярослав Сумишевский — 19 баллов
 Александр Шоуа — 18 баллов
 Дмитрий Дюжев — 17 баллов
 Ева Польна — 16 баллов
В конце 1-го выпуска выступила группа «Лесоповал», исполнив свою песню «Столыпинский вагон», а все участники проекта исполнили гимн «Три аккорда».

2-й выпуск (18 мая 2018) 

Перед показом номеров выступил Олег Газманов, исполнив свою песню «Доля».

Общий счёт после 2-го выпуска:
 Игорь Саруханов; Мариам Мерабова; Анастасия Макеева — 40 баллов
 Ирина Апексимова — 39 баллов
 Александр Шоуа — 38 баллов
 Дмитрий Певцов — 37 баллов
 Дмитрий Дюжев; Алёна Свиридова — 36 баллов
 Ярослав Сумишевский — 35 баллов
 Ева Польна — 34 балла
В конце 2-го выпуска выступил Михаил Бублик, исполнив свою песню «Будет светло».

3-й выпуск (25 мая 2018) 

Перед показом номеров выступил Григорий Лепс, исполнив свою песню «Ну и что».

Общий счёт после 3-го выпуска:
 Анастасия Макеева — 60 баллов
 Ирина Апексимова; Игорь Саруханов — 58 баллов
 Мариам Мерабова — 57 баллов
 Дмитрий Певцов; Алёна Свиридова — 56 баллов
 Ярослав Сумишевский; Александр Шоуа — 55 баллов
 Дмитрий Дюжев — 54 балла
 Ева Польна — 51 балл
В конце 3-го выпуска выступил член жюри проекта Сергей Трофимов, исполнив свою песню «Город Сочи».

4-й выпуск (1 июня 2018). Дуэты 

Перед показом номеров выступили члены жюри проекта Любовь Успенская и Михаил Шуфутинский, исполнив песню «Люба-Любонька» (исполнитель оригинала — Любовь Успенская).

Общий счёт после 4-го выпуска:
 Анастасия Макеева; Игорь Саруханов — 78 баллов
 Мариам Мерабова — 77 баллов
 Дмитрий Певцов — 76 баллов
 Алёна Свиридова; Дмитрий Дюжев; Ирина Апексимова — 74 балла
 Александр Шоуа — 73 балла
 Ярослав Сумишевский — 72 балла
 Ева Польна — 71 балл
В конце 4-го выпуска выступила Ирина Круг, исполнив свою песню «Промежутки любви».

5-й выпуск (8 июня 2018) 

Перед показом номеров выступил ведущий проекта Максим Аверин, исполнив песню «Оц тоц перевертоц» (исполнитель оригинала — Леонид Утёсов), а Стас Михайлов и Елена Север исполнили свою песню «Не зови, не слышу».

Общий счёт после 5-го выпуска:
 Анастасия Макеева — 98 баллов
 Мариам Мерабова — 97 баллов
 Дмитрий Певцов — 96 баллов
 Игорь Саруханов — 95 баллов
 Александр Шоуа — 93 балла
 Алёна Свиридова; Дмитрий Дюжев — 92 балла
 Ярослав Сумишевский; Ирина Апексимова — 91 балл
 Ева Польна — 88 баллов
В конце 5-го выпуска выступил председатель жюри проекта Александр Новиков, исполнив свою песню «Девочка-огонь».

6-й выпуск (29 июня 2018) 

Перед показом номеров выступил ведущий проекта Максим Аверин, исполнив песню «Танго разбитых сердец» (исполнитель оригинала — Григорий Лепс), а член жюри проекта Любовь Успенская исполнила свою песню «Окончен путь».

Общий счёт после 6-го выпуска:
 Анастасия Макеева — 118 баллов
 Мариам Мерабова — 117 баллов
 Дмитрий Певцов; Игорь Саруханов — 115 баллов
 Александр Шоуа — 113 баллов
 Алёна Свиридова; Дмитрий Дюжев — 112 баллов
 Ирина Апексимова — 111 баллов
 Ярослав Сумишевский — 110 баллов
 Ева Польна — 107 баллов
В конце 6-го выпуска выступил член жюри проекта Вилли Токарев, исполнив свою песню «Придурок ненормальный».

7-й выпуск (13 июля 2018) 

Перед показом номеров выступил ведущий проекта Максим Аверин, исполнив песню «Электричка» (исполнитель оригинала — Михаил Круг), а Александр Малинин исполнил свою песню «Берега».

Общий счёт после 7-го выпуска:
 Анастасия Макеева — 138 баллов
 Мариам Мерабова — 136 баллов
 Дмитрий Певцов; Игорь Саруханов — 135 баллов
 Александр Шоуа — 133 балла
 Алёна Свиридова; Дмитрий Дюжев — 132 балла
 Ирина Апексимова — 131 балл
 Ярослав Сумишевский — 127 баллов
 Ева Польна — 123 балла
В конце 7-го выпуска выступили член жюри проекта Вика Цыганова и участник третьего сезона проекта Дмитрий Дюжев, исполнив песню «Приходите в мой дом» (исполнители оригинала — Вика Цыганова и Михаил Круг).

Финал (20 июля 2018) 

Перед показом номеров выступил ведущий проекта Максим Аверин, исполнив песню «Баллада о Мэкки-Ноже» из пьесы Бертольта Брехта «Трёхгрошовая опера», а член жюри Лолита исполнила свою песню «На Титанике».

Итоговый счёт по итогам 3-го сезона:
 Анастасия Макеева — 158 баллов — Победитель сезона
 Мариам Мерабова; Дмитрий Певцов; Игорь Саруханов — 155 баллов
 Александр Шоуа; Алёна Свиридова; Дмитрий Дюжев — 152 балла
 Ирина Апексимова — 151 балл
 Ярослав Сумишевский — 147 баллов — Приз от радио «Шансон»
 Ева Польна — 140 баллов
В конце финального выпуска все участники передачи исполнили гимн «Три аккорда».

Итоги 3-го сезона 
 Победителями выпуска считаются участники, набравшие 20 баллов. Анастасия Макеева победила в семи выпусках; Игорь Саруханов победил в шести выпусках, Мариам Мерабова и Дмитрий Певцов — в пяти, Александр Шоуа, Алёна Свиридова, Дмитрий Дюжев и Ирина Апексимова — в четырёх, Ярослав Сумишевский — в двух, Ева Польна - в одном.

Четвёртый сезон

1-й выпуск (31 мая 2019) 

Перед показом номеров выступил ведущий проекта Максим Аверин, исполнив песню «Желаю» (исполнитель оригинала — Елена Ваенга).

Общий счет после 1-го выпуска:
 Анатолий Журавлёв; Юлия Савичева; Стас Пьеха; Алла Рид; Николай Фоменко; Ксана Сергиенко; Денис Клявер; Валентина Легкоступова — 20 баллов
 Екатерина Семёнова — 18 баллов
 Интарс Бусулис — 17 баллов

В конце 1-го выпуска выступил Григорий Лепс, исполнив свою песню «Водопадом», а все участники проекта исполнили гимн «Три аккорда».

2-й выпуск (7 июня 2019) 

Перед показом номеров выступила Татьяна Кабанова, исполнив песню «С одесского кичмана» (исполнитель оригинала — Леонид Утёсов).

Общий счёт после 2-го выпуска:
 Анатолий Журавлёв; Стас Пьеха; Алла Рид; Николай Фоменко; Юлия Савичева — 40 баллов
 Екатерина Семёнова; Ксана Сергиенко — 38 баллов
 Интарс Бусулис; Денис Клявер; Валентина Легкоступова — 37 баллов

В конце 2-го выпуска выступил член жюри проекта Александр Розенбаум, исполнив свою песню «Мечта блатного поэта».

3-й выпуск (14 июня 2019) 

Перед показом номеров выступила Елена Ваенга, исполнив свою песню «Всё наоборот».

Общий счёт после 3-го выпуска:
 Стас Пьеха; Николай Фоменко — 60 баллов
 Юлия Савичева — 59 баллов
 Ксана Сергиенко; Алла Рид — 58 баллов
 Интарс Бусулис; Екатерина Семёнова — 57 баллов
 Анатолий Журавлёв — 56 баллов
 Денис Клявер; Валентина Легкоступова — 54 балла

В конце 3-го выпуска выступил член жюри проекта Михаил Шуфутинский, исполнив свою песню «Душа болит».

4-й выпуск (21 июня 2019) 

Перед показом номеров выступил Григорий Лепс, исполнив свою песню «Свои».

Общий счёт после 4-го выпуска:
 Стас Пьеха; Николай Фоменко — 80 баллов
 Ксана Сергиенко; Алла Рид — 78 баллов
 Интарс Бусулис; Екатерина Семёнова; Юлия Савичева — 77 баллов
 Анатолий Журавлёв — 76 баллов
 Денис Клявер; Валентина Легкоступова — 71 балл

В конце 4-го выпуска выступила Ирина Круг, исполнив свою песню «Тебе, моя последняя любовь».

5-й выпуск (28 июня 2019) 

Перед показом номеров выступила Лолита, исполнив свою песню «Ту-ту-ту».

Общий счёт после 5-го выпуска:
 Стас Пьеха; Николай Фоменко — 100 баллов
 Алла Рид — 98 баллов
 Интарс Бусулис; Ксана Сергиенко — 97 баллов
 Анатолий Журавлёв; Екатерина Семёнова; Юлия Савичева — 96 баллов
 Валентина Легкоступова — 90 баллов
 Денис Клявер — 89 баллов

В конце 5-го выпуска выступил Стас Михайлов, исполнив свою песню «Лучшая на свете».

6-й выпуск (5 июля 2019) 

Перед показом номеров выступил член жюри проекта Александр Маршал, исполнив свою песню «Посвящение Владимиру Высоцкому».

Общий счёт после 6-го выпуска:
 Николай Фоменко — 120 баллов
 Стас Пьеха — 119 баллов
 Ксана Сергиенко; Алла Рид — 117 баллов
 Анатолий Журавлёв; Юлия Савичева; Интарс Бусулис — 116 баллов
 Екатерина Семёнова — 115 баллов
 Денис Клявер — 108 баллов
 Валентина Легкоступова — 107 баллов

В конце 6-го выпуска выступила певица Слава, исполнив песню «Фраер» (исполнитель оригинала — Михаил Круг).

7-й выпуск (12 июля 2019). Киновыпуск 

Перед показом номеров выступил ведущий проекта Максим Аверин, исполнив песню «На морском песочке» из к/ф «Свадьба в Малиновке».

Общий счёт после 7-го выпуска:
 Николай Фоменко — 140 баллов
 Стас Пьеха — 139 баллов
 Ксана Сергиенко — 137 баллов
 Анатолий Журавлёв; Юлия Савичева; Интарс Бусулис; Алла Рид — 136 баллов
 Екатерина Семёнова — 135 баллов
 Денис Клявер — 125 баллов
 Валентина Легкоступова — 123 балла

В конце 7-го выпуска выступил член жюри проекта Сергей Шакуров, исполнив песню «Генералы песчаных карьеров» из одноимённого кинофильма.

8-й выпуск (19 июля 2019) 

Перед показом номеров выступил председатель жюри Александр Новиков, исполнив свою песню «Вы уезжаете».

Общий счёт после 8-го выпуска:
 Николай Фоменко — 160 баллов
 Стас Пьеха — 159 баллов
 Ксана Сергиенко — 157 баллов
 Анатолий Журавлёв — 155 баллов
 Юлия Савичева; Интарс Бусулис — 154 балла
 Алла Рид — 153 балла
 Екатерина Семёнова — 152 балла
 Денис Клявер — 143 балла
 Валентина Легкоступова — 142 балла

В конце 8-го выпуска выступила Елена Ваенга, исполнив свою песню «Север».

9-й выпуск (26 июля 2019). Дуэты 

Перед показом номеров выступили ведущий проекта Максим Аверин и член жюри проекта Таисия Повалий, исполнив песню «Я поднимаю свой бокал» (исполнитель оригинала — Филипп Киркоров).

Общий счёт после 9-го выпуска:
 Николай Фоменко — 180 баллов
 Стас Пьеха — 179 баллов
 Ксана Сергиенко — 177 баллов
 Анатолий Журавлёв; Юлия Савичева; Интарс Бусулис — 174 балла
 Алла Рид — 173 балла
 Екатерина Семёнова — 171 балл
 Валентина Легкоступова — 162 балла
 Денис Клявер — 161 балл

В конце 9-го выпуска выступили Вячеслав Добрынин и Анастасия Макеева, исполнив песню «Синий туман» (исполнитель оригинала — Вячеслав Добрынин).

Финал (2 августа 2019) 
Жюри: Александр Новиков, Сергей Трофимов, Лолита Милявская, Александр Розенбаум.

Перед показом номеров выступил член жюри проекта Сергей Трофимов, исполнив свою песню «Малибу».

Итоговый счёт по итогам 4-го сезона:
 Николай Фоменко — 200 баллов — Победитель сезона
 Стас Пьеха — 199 баллов — Приз от жюри
 Ксана Сергиенко — 197 баллов
 Анатолий Журавлёв; Юлия Савичева — 194 балла
 Интарс Бусулис — 193 балла
 Алла Рид — 189 баллов
 Екатерина Семёнова — 188 баллов — Приз зрительских симпатий
 Валентина Легкоступова — 182 балла
 Денис Клявер — 180 баллов

В конце финального выпуска выступил член жюри проекта Александр Розенбаум, исполнив свою песню «Была бы шляпа», а все участники проекта исполнили гимн «Три аккорда».

Итоги 4-го сезона 
 Победителями выпуска считаются участники, набравшие 20 баллов. Николай Фоменко победил во всех десяти выпусках; Стас Пьеха победил в девяти выпусках, Ксана Сергиенко — в восьми, Анатолий Журавлёв — в семи, в шести выпусках победили Юлия Савичева и Интарс Бусулис; Алла Рид ― в пяти; Екатерина Семёнова и Валентина Легкоступова победили в трёх выпусках, и в одном выпуске победил Денис Клявер.

Пятый сезон

1-й выпуск (13 сентября 2020) 

Перед показом номеров выступил ведущий проекта Максим Аверин, исполнив песню «Куплеты об Одессе» (исполнитель оригинала — Владимир Высоцкий).

Общий счет после 1-го выпуска:
 Ая, Родион Газманов, Нина Шацкая, Альбина Джанабаева, Сергей Минаев, Нонна Гришаева, Леонид Серебренников — 20 баллов
 Ирина Медведева, Александр Яцко — 19 баллов
 Сергей Маховиков — 17 баллов
В конце 1-го выпуска все участники исполнили гимн «Три аккорда».

2-й выпуск (20 сентября 2020) 

Перед показом номеров выступил член жюри проекта Михаил Шуфутинский, исполнив свою песню «Добрый вечер, господа».

Общий счет после 2-го выпуска:
 Нина Шацкая; Сергей Минаев; Нонна Гришаева — 40 баллов
 Ая; Альбина Джанабаева — 38 баллов
 Сергей Маховиков; Родион Газманов; Леонид Серебренников — 37 баллов   
 Ирина Медведева; Александр Яцко — 36 баллов

В конце 2-го выпуска выступила член жюри проекта Елена Ваенга, исполнив свою песню «Желаю».

3-й выпуск (27 сентября 2020) 

Перед показом номеров выступил член жюри проекта Сергей Трофимов, исполнив свою песню «Ядрёна-Матрёна».

Общий счет после 3-го выпуска:
 Сергей Минаев; Нонна Гришаева — 60 баллов
 Нина Шацкая — 59 баллов
 Альбина Джанабаева — 58 баллов
 Сергей Маховиков; Родион Газманов — 57 баллов
 Ая — 56 баллов
 Леонид Серебренников — 55 баллов   
 Ирина Медведева; Александр Яцко — 54 балла

В конце 3-го выпуска выступил Никита Джигурда, исполнив песню «Люблю тебя сейчас».

4-й выпуск (4 октября 2020) 

Перед показом номеров выступила группа «Лесоповал», исполнив свою песню «Заповедь».

Общий счёт после 4-го выпуска:
 Сергей Минаев; Нонна Гришаева — 80 баллов
 Нина Шацкая — 79 баллов
 Альбина Джанабаева — 78 баллов
 Сергей Маховиков — 77 баллов
 Ая; Родион Газманов — 76 баллов
 Леонид Серебренников — 75 баллов
 Ирина Медведева; Александр Яцко — 74 балла

В конце 4-го выпуска выступил Стас Михайлов, исполнив свою песню «Доченька».

5-й выпуск (11 октября 2020) 

Перед показом номеров выступил председатель жюри проекта Александр Новиков, исполнив свою песню «Плутаю по Китаю».

Общий счёт после 5-го выпуска:
 Сергей Минаев; Нонна Гришаева — 100 баллов
 Нина Шацкая — 98 баллов
 Сергей Маховиков — 96 баллов
 Леонид Серебренников; Альбина Джанабаева — 95 баллов
 Ая; Родион Газманов; Ирина Медведева; Александр Яцко — 94 балла

В середине 5-го выпуска выступила член жюри проекта Ирина Круг, исполнив свою песню «Моя хорошая», а в конце 5-го выпуска выступили члены жюри проекта Александр Розенбаум и Михаил Шуфутинский, исполнив песню «Пёрышки» (исполнитель оригинала — Михаил Шуфутинский).

6-й выпуск (18 октября 2020). Киновыпуск 

Перед показом номеров выступил ведущий проекта Максим Аверин, исполнив песню «Разговор со счастьем» из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию».

Общий счёт после 6-го выпуска:
 Нонна Гришаева — 120 баллов
 Нина Шацкая; Сергей Минаев — 118 баллов
 Леонид Серебренников — 115 баллов
 Александр Яцко — 114 баллов
 Сергей Маховиков — 113 баллов
 Ая; Родион Газманов; Альбина Джанабаева; Ирина Медведева — 112 баллов

В конце 6-го выпуска выступила Елена Ваенга, исполнив свою песню «Молчи».

7-й выпуск (25 октября 2020). Дуэты 

Перед показом номеров выступили Брендон Стоун и член жюри проекта Любовь Успенская, исполнив песню «Наше лето».

Общий счёт после 7-го выпуска:
 Нонна Гришаева; Нина Шацкая — 138 баллов
 Сергей Минаев — 136 баллов
 Леонид Серебренников — 135 баллов
 Александр Яцко — 134 балла
 Ая; Родион Газманов — 132 балла
 Сергей Маховиков — 131 балл
 Альбина Джанабаева — 130 баллов
 Ирина Медведева — 129 баллов

В конце 7-го выпуска выступили Григорий Лепс и член жюри проекта Александр Розенбаум, исполнив песню «Гоп-стоп» (исполнитель оригинала — Александр Розенбаум).

8-й выпуск (1 ноября 2020) 

Перед показом номеров выступила Тамара Гвердцители, исполнив песню «Еврейский портной» (исполнитель оригинала — Александр Розенбаум).

Общий счёт после 8-го выпуска:
 Нонна Гришаева — 158 баллов
 Нина Шацкая — 157 баллов
 Сергей Минаев — 156 баллов
 Леонид Серебренников — 155 баллов
 Александр Яцко — 154 балла
 Ая; Родион Газманов — 151 балл
 Ирина Медведева — 149 баллов
 Альбина Джанабаева — 148 баллов
 Сергей Маховиков — 147 баллов

В конце 8-го выпуска выступил Стас Михайлов, исполнив свою песню «Мы бежим от себя».

9-й выпуск (8 ноября 2020). Эмигрантская песня 

Перед показом номеров выступил ведущий проекта Максим Аверин, исполнив песню «Над Гудзоном» (исполнитель оригинала — Вилли Токарев), а член жюри проекта Любовь Успенская и Наргиз исполнили песню «Россия — Америка».

Общий счёт после 9-го выпуска:
 Нонна Гришаева — 178 баллов
 Сергей Минаев — 176 баллов
 Леонид Серебренников — 175 баллов
 Нина Шацкая — 172 балла
 Александр Яцко; Родион Газманов — 171 балл
 Ая — 170 баллов
 Ирина Медведева; Альбина Джанабаева — 168 баллов
 Сергей Маховиков — 167 баллов

В конце 9-го выпуска выступил Филипп Киркоров, исполнив свою песню «Я не могу расстаться».

Финал (22 ноября 2020) 

Перед показом номеров выступили члены жюри, исполнив песню «Когда фонарики качаются ночные».

Итоговый счёт по итогам 5-го сезона:
 Нонна Гришаева — 198 баллов — Победитель сезона
 Сергей Минаев — 196 баллов 
 Леонид Серебренников — 195 баллов 
 Нина Шацкая — 192 балла — Приз от радио «Шансон»
 Александр Яцко; Родион Газманов — 191 балл
 Ая — 189 баллов
 Ирина Медведева; Альбина Джанабаева — 188 баллов
 Сергей Маховиков — 187 баллов — Приз зрительских симпатий

В середине финального выпуска выступила член жюри проекта Любовь Успенская, исполнив свою песню «По полю», а в конце финального выпуска все участники исполнили гимн «Три аккорда».

Итоги 5-го сезона 
 Победителями выпуска считаются участники, набравшие 20 баллов. Нонна Гришаева победила в девяти выпусках; Сергей Минаев и Леонид Серебренников победили в восьми выпусках, Нина Шацкая и Александр Яцко — в шести, Родион Газманов, Альбина Джанабаева и Сергей Маховиков — в пяти, Ирина Медведева — в четырёх, Ая - в трёх.

Шестой сезон

1-й выпуск (14 мая 2021) 

Перед показом номеров выступил ведущий проекта Максим Аверин, исполнив песню «Добрый вечер, господа!» (исполнитель оригинала — Михаил Шуфутинский).

Общий счёт после 1-го выпуска:
 Елена Максимова; Евгений Дятлов; Аглая Шиловская; Дмитрий Колдун — 20 баллов
 Жан Милимеров — 19 баллов
 Сергей Пенкин; Елена Ваенга; Алика Смехова — 18 баллов
 Александр Добронравов — 16 баллов
 Наталья Громушкина — 15 баллов

В конце 1-го выпуска все участники передачи исполнили гимн «Три аккорда».

2-й выпуск (21 мая 2021) 

Перед показом номеров выступил Стас Михайлов, исполнив свою песню «Возьми мою руку» (исполнитель оригинала — Artik & Asti и Стас Михайлов).

Общий счёт после 2-го выпуска:
 Елена Максимова; Евгений Дятлов; Аглая Шиловская — 40 баллов
 Жан Милимеров; Сергей Пенкин; Дмитрий Колдун — 38 баллов
 Елена Ваенга; Алика Смехова — 36 баллов
 Наталья Громушкина — 33 балла
 Александр Добронравов — 31 балл

В конце 2-го выпуска председатель жюри Александр Новиков исполнил свою песню «Корабль».

3-й выпуск (28 мая 2021) 

Перед показом номеров выступила Лариса Долина, исполнив свою песню «Чёрно-белая судьба».

Общий счёт после 3-го выпуска:
 Аглая Шиловская — 61 балл
 Елена Максимова — 60 баллов
 Жан Милимеров; Сергей Пенкин; Дмитрий Колдун; Евгений Дятлов — 58 баллов
 Елена Ваенга — 55 баллов
 Александр Добронравов; Наталья Громушкина; Алика Смехова — 51 балл

В конце 3-го выпуска выступил член жюри проекта Сергей Трофимов, исполнив свою песню «Прости».

4-й выпуск (4 июня 2021) 

Перед показом номеров выступил Владимир Маркин, исполнив свою песню «Сиреневый туман».

Общий счёт после 4-го выпуска:
 Аглая Шиловская — 81 балл
 Елена Максимова — 80 баллов
 Жан Милимеров ― 78 баллов
 Сергей Пенкин ― 77 баллов
 Елена Ваенга ― 75 баллов
 Евгений Дятлов ― 74 балла
 Дмитрий Колдун ― 72 балла
 Наталья Громушкина ― 70 баллов
 Алика Смехова — 69 баллов
 Александр Добронравов — 68 баллов

В конце 4-го выпуска выступил член жюри проекта Михаил Шуфутинский, исполнив свою песню «Ножки».

5-й выпуск (20 июня 2021) 

Перед показом номеров выступила Тамара Гвердцители, исполнив песню «Хава нагила».

Общий счёт после 5-го выпуска:
 Аглая Шиловская — 101 балл
 Елена Максимова — 100 баллов
 Елена Ваенга — 97 баллов
 Жан Милимеров — 94 балла
 Сергей Пенкин — 92 балла
 Евгений Дятлов — 91 балл
 Алика Смехова — 89 баллов
 Дмитрий Колдун — 85 баллов
 Наталья Громушкина — 84 балла
 Александр Добронравов — 82 балла

В конце 5-го выпуска выступил член жюри проекта Александр Розенбаум, исполнив свою песню «Барахолка».

6-й выпуск (4 июля 2021). Дуэты 

Перед показом номеров выступили член жюри проекта Любовь Успенская и ведущий проекта Максим Аверин, исполнив песню «Я милого узнаю по походке» (исполнитель оригинала — Гарик Сукачёв).

Общий счёт после 6-го выпуска:
 Елена Максимова — 120 баллов
 Аглая Шиловская — 118 баллов
 Елена Ваенга — 117 баллов
 Жан Милимеров — 114 баллов
 Сергей Пенкин; Евгений Дятлов — 111 баллов
 Алика Смехова — 108 баллов
 Дмитрий Колдун — 105 баллов
 Наталья Громушкина — 104 балла
 Александр Добронравов — 100 баллов

В конце 6-го выпуска выступили Ирина Круг и Олег Газманов, исполнив свою песню «Твой дом».

7-й выпуск (11 июля 2021) 

Перед показом номеров выступила Маша Распутина, исполнив свою песню «Играй, музыкант».

Общий счёт после 7-го выпуска:
 Елена Максимова — 140 баллов
 Аглая Шиловская — 138 баллов
 Елена Ваенга — 137 баллов
 Жан Милимеров — 134 баллов
 Евгений Дятлов — 131 балл
 Сергей Пенкин ― 129 баллов
 Алика Смехова — 127 баллов
 Дмитрий Колдун — 125 баллов
 Наталья Громушкина — 122 балла
 Александр Добронравов — 117 баллов

В конце 6-го выпуска выступил Стас Михайлов, исполнив свою песню «Не отпускай».

8-й выпуск (18 июля 2021) 

Перед показом номеров выступил член жюри проекта Александр Розенбаум, исполнив свою песню «Ночной кабак».

Общий счёт после 8-го выпуска:
 Елена Максимова; Аглая Шиловская — 157 баллов
 Елена Ваенга — 156 баллов
 Жан Милимеров — 155 баллов
 Евгений Дятлов — 151 балл
 Сергей Пенкин — 149 баллов
 Алика Смехова — 146 баллов
 Дмитрий Колдун — 144 балла
 Наталья Громушкина — 142 балла
 Александр Добронравов — 137 баллов

В конце 8-го выпуска выступила член жюри проекта Любовь Успенская, исполнив свою песню «Эй, шофёр».

9-й выпуск (25 июля 2021) 

Перед показом номеров выступил член жюри проекта Александр Малинин, исполнив свою песню «Сизокрылая».

Общий счёт после 9-го выпуска:
 Аглая Шиловская; Жан Милимеров — 177 баллов
 Елена Ваенга; Елена Максимова — 176 баллов
 Евгений Дятлов — 171 балл
 Сергей Пенкин ― 168 баллов
 Алика Смехова — 166 баллов
 Дмитрий Колдун — 164 балла
 Наталья Громушкина — 158 баллов
 Александр Добронравов — 155 баллов

В конце 9-го выпуска выступил Михаил Шуфутинский, исполнив свою песню «Провинциальный джаз-бэнд».

Финал (1 августа 2021) 

Перед номерами участников выступил ведущий проекта Максим Аверин, исполнив песню «Заходите к нам на огонёк» (исполнитель оригинала — Александр Розенбаум).

Итоговый счёт:
 Аглая Шиловская — 198 баллов — Победитель сезона
 Жан Милимеров ― 197 баллов ― Приз зрительских симпатий
 Елена Ваенга ― Приз от жюри; Елена Максимова ― 196 баллов 
 Евгений Дятлов ― 191 балл — Приз от радио «Шансон»
 Сергей Пенкин ― 188 баллов
 Алика Смехова — 186 баллов
 Дмитрий Колдун ― 184 балла
 Наталья Громушкина ― 178 баллов
 Александр Добронравов — 175 баллов

В начале (после трёх выступлений участников) финального выпуска выступила Зоя, исполнив свою песню «Отпуск», в середине финального выпуска член жюри Ирина Круг и Виктор Королёв исполнили свою песню «Букет из белых роз».

Итоги 6-го сезона 
 Победителями выпуска считаются участники, набравшие 20 баллов (21-22 балла с учётом «джокеров»). Аглая Шиловская и Елена Максимова победили в восьми выпусках; Жан Милимеров и Евгений Дятлов победили в семи выпусках, Елена Ваенга и Дмитрий Колдун — в шести, Сергей Пенкин — в четырёх, а Александр Добронравов, Наталья Громушкина и Алика Смехова победили в трёх выпусках.
 В 6-м сезоне появилась новая карта для оценивания - «джокер» (6 баллов), которую каждый член жюри мог поставить всего один раз за сезон. Любовь Успенская и Ирина Круг поставили «джокера» Аглае Шиловской, Александр Розенбаум и Михаил Шуфутинский - Елене Ваенге, Александр Новиков, Сергей Трофимов и Александр Малинин - Жану Милимерову.

Седьмой сезон

1-й выпуск (29 января 2023) 

Перед показом номеров выступил ведущий проекта Максим Аверин, исполнив песню «Так, как хочется» (исполнитель оригинала — Людмила Гурченко).  

Общий счёт после 1-го выпуска:

 Екатерина Гусева; Александр Олешко; Валерий Ярёменко; Лариса Долина — 20 баллов 
 Евгений Гор; Настасья Самбурская; Виктория Дайнеко — 19 баллов 
 Вадим Казаченко — 18 баллов 
 Лена Катина — 16 баллов
В конце выпуска все участники передачи исполнили песню «Три аккорда».

2-й выпуск (5 февраля 2023) 
Перед показом номеров выступил  Стас Михайлов со своей песней «Я буду очень тебя беречь».

Общий счёт после 2-го выпуска:

 Валерий Ярёменко — 41 балл
 Екатерина Гусева; Лариса Долина; Александр Олешко — 40 баллов 
 Евгений Гор; Настасья Самбурская — 39 баллов 
 Виктория Дайнеко — 38 баллов 
 Лена Катина; Вадим Казаченко; — 35 баллов 

В конце 2-го выпуска выступила Елена Ваенга со своей песней «22-й июль».

3-й выпуск (12 февраля 2023) 
Перед показом номеров выступила группа «Лесоповал» с песней «Птичий рынок».

Общий счëт после 3-го выпуска:
 Валерий Ярёменко;   Лариса Долина ― 60 баллов
 Евгений Гор; Настасья Самбурская ― 59 баллов
 Екатерина Гусева; Александр Олешко ― 58 баллов
 Виктория Дайнеко ― 56 баллов
 Вадим Казаченко ― 53 балла
 Лена Катина ― 51 балл

В конце 3-го выпуска выступил председатель жюри Александр Новиков с песней «Капкан».

4-й выпуск (19 февраля 2023) 
В начале выпуска выступила группа «Кабриолет» с песней «Цепи». 

Общий счëт после 3-го выпуска:
 Лариса Долина ― 81 балл
 Евгений Гор; Валерий Ярёменко — 80 баллов 
 Екатерина Гусева — 77 баллов 
 Виктория Дайнеко; Александр Олешко — 76 баллов
 Настасья Самбурская — 75 баллов 
 Вадим Казаченко ― 73 балла
 Лена Катина ― 66 баллов

В конце выпуска выступили Александр Круг и Ирина Круг с песней «Вот и всё».

5-й выпуск (26 февраля 2023)
В начале выпуска  выступил член жюри Михаил Шуфутинский с песней «Заходите к нам на огонёк» (исполнитель оригинала — Александр Розенбаум). 

Общие итоги после 5-го выпуска:
 Лариса Долина; Евгений Гор; Валерий Ярёменко — 100 баллов 
 Александр Олешко — 96 баллов
 Екатерина Гусева; Настасья Самбурская — 95 баллов
 Виктория Дайнеко — 93 балла 
 Вадим Казаченко — 90 баллов
 Лена Катина — 85 баллов 

В конце выпуска выступила группа «Белый день» с песней «Галина».

6-й выпуск (5 марта 2023)

Общий счёт после 6-го выпуска:
 Лариса Долина; Евгений Гор; Валерий Ярёменко — 120 баллов
 Александр Олешко — 116 баллов
 Екатерина Гусева; Настасья Самбурская — 115 баллов
 Виктория Дайнеко — 111 баллов
 Вадим Казаченко — 110 баллов
 Лена Катина — 100 баллов 
В конце выпуска выступил Стас Михайлов с песней «Самая лучшая женщина».

7-й выпуск (12 марта 2023)
Перед показом номеров выступил Сергей Трофимов с песней «Народ». 

Общий счёт после 7-го выпуска:
 Лариса Долина; Евгений Гор; Валерий Ярёменко — 140 баллов
 Александр Олешко — 136 баллов
 Екатерина Гусева — 134 балла
 Настасья Самбурская — 132 балла
 Виктория Дайнеко — 130 баллов
 Вадим Казаченко — 128 баллов
 Лена Катина — 119 баллов

В конце выпуска выступила Елена Ваенга с песней «Дым».

8-й выпуск (19 марта 2023). Киновыпуск
Перед показом номеров выступил ведущий проекта Максим Аверин, исполнив песню «Песня министра-администратора» из к/ф «Обыкновенное чудо». 

Общий счёт после 8-го выпуска:
 Евгений Гор; Лариса Долина; Валерий Ярёменко — 160 баллов
 Александр Олешко — 156 баллов
 Екатерина Гусева — 154 балла
 Настасья Самбурская — 152 баллов
 Виктория Дайнеко — 150 баллов
 Вадим Казаченко — 148 баллов
 Лена Катина — 138 баллов

Общие итоги шоу 
 За 7 сезонов шоу в нём участвовали люди, ранее принимавшие участие в других телепроектах:
 20 участников проекта «Две звезды» (Александр Маршал, Дмитрий Харатьян, Сергей Астахов, Татьяна Буланова, Елена Воробей, Глеб Матвейчук, Ирина Апексимова, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Певцов, Денис Клявер, Стас Пьеха, Нонна Гришаева, Альбина Джанабаева, Евгений Дятлов, Дмитрий Колдун, Алика Смехова, Екатерина Гусева, Виктория Дайнеко, Лариса Долина и Александр Олешко);
 14 участников проекта «Точь-в-точь» (Ирина Дубцова, Татьяна Буланова, Глеб Матвейчук, Алексей Глызин, Стас Костюшкин, Людмила Соколова, Интарс Бусулис, Ксана Сергиенко, Родион Газманов, Ая, Евгений Дятлов, Дмитрий Колдун, Елена Максимова и Аглая Шиловская);
 13 участников проекта «Голос» (Анастасия Спиридонова, Андрей Давидян, Ирина Климова, Людмила Соколова, Мариам Мерабова, Интарс Бусулис, Ксана Сергиенко, Алла Рид, Родион Газманов, Нина Шацкая, Елена Максимова, Жан Милимеров и Аглая Шиловская);
 8 участников проекта «Ты ― суперстар» (Алёна Апина, Татьяна Буланова, Алексей Глызин, Игорь Саруханов, Алёна Свиридова, Валентина Легкоступова, Сергей Пенкин и Вадим Казаченко); 
 6 участников проекта «Один в один!» (Ева Польна, Алёна Свиридова, Денис Клявер, Юлия Савичева, Сергей Пенкин и Вадим Казаченко);
 5 участников конкурса «Евровидение» (Юлия Савичева, Интарс Бусулис, Дмитрий Колдун, Жан Милимеров (в составе группы «Премьер-министр») и Лена Катина (в составе группы «t.A.T.u.»);
 5 участников проекта «Фабрика звёзд» (Ирина Дубцова, Юлия Савичева, Стас Пьеха, Дмитрий Колдун и Виктория Дайнеко);
 6 участников проекта «Маска» (Сергей Пенкин, Лариса Долина, Лена Катина, Александр Олешко, Вадим Казаченко,Виктория Дайнеко);
 3 участника проекта «Повтори» (Елена Воробей, Нонна Гришаева и Александр Олешко);
 2 участника проекта «Театр эстрады» (Стас Костюшкин и Аглая Шиловская);
 2 участника проекта «Большая разница» (Нонна Гришаева и Александр Олешко).
 1 участник проекта «Универсальный артист» (Лариса Долина);
 Александр Новиков был членом жюри во всех выпусках шоу.
 Николай Фоменко (4-й сезон) — единственный участник шоу, набравший 20 баллов в каждом выпуске (итог - 200 баллов).
 За всю историю шоу было поставлено всего два «вальта» (2 балла): в 1-м сезоне Владимир Кристовский получил эту оценку от Елены Ваенги, а в 6-м сезоне Александр Розенбаум поставил его Дмитрию Колдуну. Однако в 5-м сезоне Розенбаум также поставил «вальта» Нине Шацкой, но впоследствии изменил на «даму».
 Чаще всего в специальных выпусках шоу "Дуэты", где с основными участниками выступали участники прошлых сезонов, приглашёнными участниками были Анастасия Спиридонова и Дмитрий Харатьян (по 3 раза). 2 раза были Татьяна Буланова, Александр Маршал, Алёна Апина, Анастасия Макеева, Александр Шоуа, Людмила Соколова, Ксана Сергиенко. 1 раз были Михаил Бублик, Алексей Глызин, Стас Костюшкин, Игорь Миркурбанов, Слава, Алёна Свиридова, Ирина Дубцова, Глеб Матвейчук, Ирина Апексимова, Дмитрий Дюжев и Ирина Климова.
 Александр Маршал, Михаил Бублик и Николай Фоменко впоследствии стали членами жюри некоторых выпусков. В свою очередь Елена Ваенга, член жюри, стала участницей.
 Елена Ваенга, Лариса Долина и Александр Олешко, выступавшие как гости шоу, впоследствии стали основными участниками. 
 Самый молодой участник проекта ― Аглая Шиловская (6 сезон; 28 лет), а самый возрастной ― Леонид Серебренников (5 сезон; 73 года).
 Победители первых пяти сезонов (Спиридонова, Воробей, Макеева, Фоменко, Гришаева) лидировали с первого выпуска до финала. Аглая Шиловская, победительница шестого сезона, лидировала большую половину сезона, но опускалась на вторую позицию.
4 участника являются носителями жанра (Александр Маршал, Михаил Бублик, Игорь Саруханов, Елена Ваенга) 
 Самый максимальный балл за 1-3 сезоны ― 159 баллов (Спиридонова ― 1 сезон; Воробей ― 2 сезон), а среди 4-6 сезонов ― 200 баллов (Фоменко ― 4 сезон)
 Самый минимальный балл за 1-3 сезоны ― 140 баллов (Польна ― 3 сезон), а среди 4-6 сезонов ― 175 баллов (Добронравов ― 6 сезон)
 Оценки за все сезоны

Примечания 

Телевизионные музыкальные конкурсы

Ссылки 
 Официальный сайт телепроекта

Телепередачи Первого канала
Телепередачи ГК «Красный квадрат»
Шансон
Музыкальные телепередачи
Телепередачи, запущенные в 2014 году